Emory Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Emory Heights (Florida), im Hillsborough County
 Emory Heights (Anderson County, Tennessee)
 Emory Heights (Roane County, Tennessee)